Felipe de Borbón ist der spanische Name folgender Personen:

Felipe de Borbón y Baviera, Felipe V de España (1683–1746), König von Spanien, siehe Philipp V. (Spanien) 
Felipe de Borbón y Farnesio, Felipe I de Parma (1720－1765), Herzog von Parma, Begründer der italienischen Nebenlinie Bourbon-Parma der spanischen Bourbonen, siehe Philipp (Parma)
Felipe de Borbón y Grecia, Felipe VI de España (* 1968), siehe Felipe VI. 

Siehe auch:
 Philippe de Bourbon